Marchitelli ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Marchitelli (* 1985), italienische Fußballspielerin
 Pietro Marchitelli (1643–1729), italienischer Violinist und Komponist des neapolitanischen Barock